Blausden ist der deutsche Name ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Litauens bzw. Russlands:
 Blausden, Kreis Heydekrug: Blauzdžiai, Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Blausden, 1938 bis 1946 Blauden, Kreis Niederung, seit 1922 Landkreis Tilsit-Ragnit: Goworowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland